Du se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jing Du
 Tran Thieu Du
 Xicui Du
 Yanli Du
 Yu-Zhou Du
 Zhao-Hui Du